

Onomastica
 Ammar – nome proprio di persona arabo maschile

Persone 

 Ali Ammar -rivoluzionario algerino
 Tarak Ben Ammar – imprenditore e produttore cinematografico tunisino
 Tahar Ben Ammar – politico tunisino

Pagine correlate 

 Amar
 Ammari (disambigua)